Советское (, ) — село в Ирафском районе Республики Северная Осетия-Алания. Административный центр и единственный населённый пункт Советского сельского поселения.

История

География 
Расположено в юго-западной части региона, у Дигорского канала, примыкая к западной окраине районного центра — села Чикола.

Население

Инфраструктура 
Все социальные объекты находятся в райцентре, в с. Чикола.

Транспорт 
Через ул. Пушкина села Чикола выезд на региональную автодорогу 90 ОП РЗ 90К-004 Чикола-Мацута-Коми-Арт.

Литература 
Цховребова З. Д. Ойконимия Осетии. Юго-Осетинский научно-исследовательский институт им. З. Н. Ванеева. Цхинвал, 2003. 63 С.

Примечания 

Населённые пункты Ирафского района